Фламуртари:
 «Фламуртари» — албанский футбольный клуб одноимённого спортивного клуба из города Влёра. Другие объекты во Влёре:
  — домашний стадион футбольного клуба «Фламуртари»;
  — вторая команда футбольного клуба «Фламуртари»;
  — мини-футбольный клуб;
  — баскетбольный клуб.
 «Фламуртари» — косоварский футбольный клуб из города Приштина.
  — македонский футбольный клуб из деревни Дебреше близ города Гостивар.
  — македонский футбольный клуб из деревни Радолишта близ города Струга.